Lost Generation, Amerikaanse literaire beweging tussen de twee wereldoorlogen.
Verloren generatie,  generatie geboren van 1956 tot 1970 (na de naoorlogse babyboomgeneratie).